|-
| 182001 - ||  || 17 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182002 - ||  || 4 decembrie 1999 || Oaxaca || 
|-
| 182003 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 182004 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 182005 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 182006 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 182007 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 182008 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 182009 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 182010 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 182011 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 182012 - ||  || 15 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182013 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182014 - ||  || 14 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182015 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 182016 - ||  || 12 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182017 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182018 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182019 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182020 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182021 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182022 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182023 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182024 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182025 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182026 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182027 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182028 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182029 - ||  || 21 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182030 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182031 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182032 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182033 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182034 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182035 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182036 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182037 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182038 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182039 - ||  || 1 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182040 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182041 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182042 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182043 - ||  || 11 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182044 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 182045 - ||  || 3 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182046 - ||  || 11 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182047 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182048 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182049 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182050 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182051 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182052 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182053 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182054 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182055 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182056 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182057 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182058 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182059 - ||  || 28 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182060 - ||  || 25 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 182061 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182062 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182063 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182064 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182065 - ||  || 6 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 182066 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182067 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182068 - ||  || 30 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182069 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182070 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182071 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182072 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182073 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182074 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182075 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182076 - ||  || 5 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182077 - ||  || 7 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182078 - ||  || 5 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182079 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182080 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182081 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182082 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182083 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182084 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182085 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182086 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182087 - ||  || 28 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182088 - ||  || 30 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182089 - ||  || 1 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182090 - ||  || 4 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182091 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182092 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182093 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182094 - ||  || 7 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182095 - ||  || 9 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182096 - ||  || 6 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182097 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182098 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 182099 - ||  || 30 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182100 - ||  || 25 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-